Schreckgraben Ist ein Gewässername:

 Schreckgraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars unter dem Schreckhof, Stadtteil Diedesheim, Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Schreckgraben (Talgraben), indirekter rechter Zufluss des Hier noch Lauberggraben genannten Talgrabens (zur Prien) in der Gemarkung von Sachrang, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Schreckenbach
 Schrecksbach